Top Volley International — ежегодный международный турнир женских волейбольных клубов. Проходит в Базеле (Швейцария) для 4—6 приглашенных команд.

Формат 
Команды разбиваются на две группы, где проводят по матчу между собой, победители групп играют в финале турнира.

Призёры

Титулы

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт    

Европейские волейбольные клубные соревнования
Соревнования по волейболу в Швейцарии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1989 года